Albumy numer jeden w roku 1983 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1983 (USA)